В индоевропейской лингвистике термин индо-хеттская гипотеза относится к гипотезе Э. Форрера (1921) — Э. Г. Стёртеванта (1926) о том, что анатолийские языки могли отколоться от общеиндоевропейского праязыка значительно раньше, чем разделились остальные индоевропейские языки. Сам по себе термин может звучать не совсем корректно, поскольку префикс индо- не относится конкретно к индо-арийской ветви, но к индоевропейским языкам в целом, а компонент хеттский- относится к анатолийским языкам в целом.

Сторонники индо-хеттской гипотезы утверждают, что разделение могло предшествовать распространению остальных ветвей индоевропейских языков на несколько тысячелетий, состоявшись, возможно, уже около 7000 лет до н. э. В этом контексте праязык до отделения анатолийской ветви предлагается назвать прото-индо-хеттский, тогда как прото-язык, объединяющий все остальные ветви, до следующего отделения, предположительно тохарской ветви, уже можно было бы назвать прото-индо-европейским (PIE). Это является, однако, лишь вопросом терминологии, поскольку гипотеза не оспаривает генетической связи анатолийских языков с остальными индоевропейскими, а лишь смещает акцент на последовательность и хронологию разделения ветвей.

Лингвистика 
Среди индоевропеистов (несмотря на взаимоисключающие гипотезы о прародине) в целом существует консенсус о том, что анатолийская ветвь отделилась от остальных индоевропейских языков раньше, чем другие ветви. В рамках старой курганной гипотезы (ныне хронологически пересмотренной) время разделения оценивалось примерно около 4000 г. до нашей эры.

Некоторые фундаментальные общие черты, такие как аорист (категория глагола, обозначающая действие без указания на длительность или окончание), с перфектной частицей -s при корне, связывают анатолийские языки скорее с юго-восточными индоевропейскими языками, такими, как греческий, армянский и тохарский.

Такие признаки, как отсутствие женского рода в падежных парадигмах имён (существительных и прилагательных), противопоставление «активного» общего рода (номинативная парадигма) и «неактивного» среднего рода (эргативная парадигма), упрощённая система гласных, существенно более простая падежная парадигма, менее типичный для индоевропейских языков лексикон, и другие отличительные черты объяснялись разными специалистами либо как древние артефакты, либо как ядерные признаки для будущего развития, либо как результат длительных контактов с типологически отличными окружающими языками по пути следования в Анатолию или после их прибытия в Анатолию. В пользу индо-хеттской гипотезы, возможно, свидетельствует общность сельскохозяйственной терминологии с другими индоевропейскими языками (поскольку, с точки зрения сторонников анатолийской теории, разделение языков началось в Анатолии, которая считается колыбелью сельского хозяйства), а также ларингальная теория, согласно которой могли существовать один или несколько дополнительных взрывных или спирантов в индоевропейском праязыке, которые засвидетельствованы в хеттском языке, однако лишь рудиментарно — в ИЕ языках за пределами Анатолии.

Тем не менее, противники гипотезы указывают, что она уделяет слишком много веса доказательствам из анатолийской ветви. Критики полагают, что анатолийская группа должна располагаться на одном уровне с другими группами индоевропейского древа, а не как равная ветви «всех прочих индоевропейских». Согласно ещё одной точке зрения, анатолийская подгруппа отделилась от индоевропейского праязыка сравнительно поздно, примерно в то же время, что и арийские, и даже позднее, чем греко-армянская ветвь. Третья точка зрения, особенно распространённая в так называемой французской школе индоевропейских исследований, утверждает, что сохранившееся сходство в несатемных языках в целом (включая анатолийские) может быть связано с их периферийным расположением в области распространения индоевропейских языков и ранним отделением, но не свидетельствует об их более близком к общему предку положении на языковом древе.

И. Адьего указывает на то, что судить об «архаичности» тех или иных явлений анатолийских языков в сравнении с прочими индоевропейскими сложно ввиду того, что они развились в дописьменный период; однако общий массив явлений получает более логичное объяснение в рамках индо-хеттской гипотезы, тогда как в рамках прочих гипотез часть явлений остаются без объяснений.

Исследование 
Выполненный недавно математический расчёт расхождения ветвей индоевропейских языков, который учитывает распределение протоиндоевропейских глаголов (SLR-D) , отвергает более раннее отделение анатолийских языков в целом и показывает, что отделение от генеалогического древа анатолийских (и тохарских) языков является более поздним — вместе с греческим, албанским и армянским языками, в рамках общей ветви с индо-иранскими, и в то же время отдельно от таких подветвей, как балто-славянские, итало-кельтские и германские языки, которые относились к другой ветви, таким образом, поддерживая сторонников гипотезы о распространении ИЕ языков параллельно с распространением бронзовой металлургии.

Следовательно, решающим является вопрос, отделилась ли анатолийская ветвь до начала бронзового века, или даже энеолита. В рамках общеиндоевропейского словаря обычно реконструируются реалии бронзового века, но неясно, всегда ли это справедливо для унаследованной лексики в анатолийских языках. Ранний бронзовый век начинается в Анатолии, по крайней мере, с начала 3-го тысячелетия до н. э. На Кавказе начало бронзового века датируется около 3300 года до нашей эры. Допускается, что прото-анатолийцы были вовлечены в раннее развитие бронзовой металлургии. В любом случае, хотя тот факт, что анатолийские языки имеют общую металлургическую терминологию с другими ИЕ языками, могло бы свидетельствовать против индо-хеттской гипотезы, однако исключение этого доказательства не подтверждает автоматически индо-хеттскую гипотезу, поскольку предполагаемое её сторонниками отделение анатолийских языков около 4000 г. до н. э., несомненно, предшествовало эпохе бронзы.

Для доказательства данной теории будет необходимо выявить формально-функциональные конструкции, которые могут быть последовательно реконструированы в обеих ветвях, но при этом соотноситься с формально-функциональной конструкцией, которая (а) отличается от обеих, либо (б) свидетельствует об очень ранней инновации, общей для группы.

См. также 
 Анатолийская гипотеза
 Арктическая гипотеза
 Армянская гипотеза
 Алвин Клукхорст
 Балканская гипотеза
 Гипотеза неолитической креолизации
 Доиндоевропейский субстрат
 Индоевропейцы
 Индо-уральская гипотеза
Индоевропейские языки
 Курганная гипотеза
 Прародина
 Прародина индоевропейцев
Праиндоевропейцы
Праиндоевропейский язык
Прародина индоевропейской языковой семьи
 Теория исхода из Индии
Теория палеолитической непрерывности

Примечания

Ссылки 
 Schmidt, Karl Horst (1992). Contributions from New Data to the Reconstruction of the Proto-Language. In: Edgar Polomé and Werner Winter, eds. Reconstructing Languages and Cultures. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 35-62.
 Sturtevant, Edgar H. (1931). Hittite glossary: words of known or conjectured meaning, with Sumerian ideograms and Accadian words common in Hittite texts. Language, Vol. 7, No. 2, pp. 3-82., Language Monograph No. 9.
 Sturtevant, Edgar H. (1932). «The Development of the Stops in Hittite». Journal of the American Oriental Society (Journal of the American Oriental Society, Vol. 52, No. 1) 52 (1): 1–12. 
 Sturtevant, Edgar H. A. (1933, 1951). Comparative Grammar of the Hittite Language. Rev. ed. New Haven: Yale University Press, 1951. First edition: 1933.
 Sturtevant, Edgar H. A. (1942). The Indo-Hittite laryngeals. Baltimore: Linguistic Society of America.
 Sturtevant, Edgar H. (1940). «Evidence for voicing in Hittite g». Language (Language, Vol. 16, No. 2) 16 (2): 81–87. 
 Sturtevant, Edgar H. A., & George Bechtel (1935). A Hittite Chrestomathy. Baltimore: Linguistic Society of America.
 Alwin Kloekhorst. The Hittite verbal system and the Indo-Hittite hypothesis // Reconstructing Early Indo-European Language and Culture. University of Copenhagen, 13 September 2017 .

Дополнительная литература 
 

Анатолийские языки
Индоевропейские языки
Индоевропейцы
История языков